Steg (von althochdeutsch ) bezeichnet:

 eine kleine einfache Brücke, meist nur für Fußgänger und Fahrradfahrer, siehe Steg (Brücke)

Landesteg, Badesteg:

 ein Weg oder eine Plattform vom Ufer ins Wasser, siehe Bootssteg
 eine auf dem Wasser schwimmende Konstruktion als Brücke oder Anlegestelle, der Schwimmsteg
sowie:
 ein Teil der Saitenbespannung, siehe Steg (Saiteninstrument)
 beim Bleisatz nichtdruckendes Material aus Aluminium oder Eisen zum Ausfüllen größerer Zwischenräume in der Druckform, siehe Steg (Blindmaterial)
 bei Büchern die Ränder zwischen Satzspiegel und Papierkante, siehe Bundsteg
 im Stahlbau ein Bestandteil eines Profils, siehe Gurt (Bauteil)
 ein Fersenband am Ende einer Hose, siehe Steghose
 gekochtes Schweinebauchfleisch, siehe Kesselfleisch
 Stoffstreifen zwischen Ober- und Unterseite von Federbett- und Deckenbezügen
 Teil des Brillengestells, durch den die Brille auf der Nase festgehalten wird, siehe Brille#Nasensteg/-pads 

Steg heißen folgende geographische Objekte:

 Steg (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steg (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steg (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Steg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steg (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Steg (Gemeinde St. Georgen am Reith), Ortsteil von St. Georgen am Reith, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Steg (Gemeinde Kirchham), Ortschaft von Kirchham (Oberösterreich), Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steg (Gemeinde St. Georgen an der Gusen), Ortslage von St. Georgen an der Gusen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Steg (Gemeinde St. Konrad), Ort bei St. Konrad, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steg (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Steg (Gemeinde St. Johann), Ort bei St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Steg (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Steg (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Ortsteil von Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 Steg VS, Ortschaft im Kanton Wallis, Schweiz
 Steg (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz
 Steg im Tösstal, Ortschaft in der Gemeinde Fischenthal im Schweizer Kanton Zürich
 Steg (Liechtenstein), Ortsteil der Gemeinde Triesenberg, Liechtenstein
 Steg, südöstlicher Seeteil des Staffelsees

Steg ist der Familienname von:

 Linda Steg (* 1965), niederländische Umweltpsychologin, Autorin und Hochschullehrerin
 Paul Steg (1919–1995), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Thomas Steg (* 1960), deutscher Politiker (SPD)

STEG oder StEG steht als Abkürzung für:
 STEG Electronics, Elektronik- und Computerfirma in der Schweiz
 Lokomotivfabrik der StEG, österreichische Lokomotivfabrik
 Österreichisch-ungarische Staatseisenbahngesellschaft, ehemalige private Eisenbahngesellschaft
  Staatliche Erfassungsgesellschaft für öffentliches Gut mbH mit Sitz in München, siehe auch Stegware
 Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg
 Steiermärkische Elektrizitäts-AG (STEG), Kraftwerksbetreiber und Netzversorger, gegründet 1910
 Strafrechtsergänzungsgesetz (StEG)
 Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen, siehe Institut für Schulentwicklungsforschung

Siehe auch:

 Steeg
 Stek
 Steak
 Stege

Abkürzung